Żychce – wieś kaszubska w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Konarzyny
 Żychce – osada leśna kaszubska w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Konarzyny